Нанна:
 Нанна — в шумеро-аккадской мифологии бог луны.
 Нанна — богиня из богов асов в скандинавской мифологии.
 Нана — среднеазиатская богиня вод и плодородия.
 Нанна — 25-я буква алфавита гурмукхи.
 Нанна (Анна Ризи) — муза и возлюбленная немецкого живописца Ансельма Фейербаха.
 (1203) Нанна — астероид главного пояса.